Пад Београда може да се односи на следеће догађаје:
 Пад Београда (1521)
 Пад Београда (1915)

Види још 
 Опсада Београда